

Geografia

Svizzera 
 Farvagny – ex comune ora accorpato a Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Farvagny-le-Grand – ex comune ora frazione di Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Farvagny-le-Petit – ex comune ora frazione di Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)